Грязнов Андрій Іннокентійович ( , Запоріжжя —  Паміро-Алай). Геолог за освітою. Прищеплена батьком (літератор-журналіст І. П. Грязнов) з дитинства пристрасть до подорожей і досліджень перетворилася до 1937 р. в другу пристрасть — підкорення гірських вершин. Першою його вершиною став Джантуган в Адилсу (Приельбрусся). 1938 р. — закінчив Українську школу інструкторів альпінізму. У тому ж році в складі самодіяльної групи бере участь в дослідженні невідомого в той час району Тютюнсу і здійснює там ряд сходжень: Орелюбаші, Каяртабаші, пік Артема, пік Кіллар, Аджикол, Саринь-тау.

1939 р. — неабиякий скелелаз, він робить багато спортивних сходжень: в двійці з М. Ф. Яковенко: т. зв. «Хрест» Коштантау, в двійці з В. Н. Маловим — Дихтау. Спортивне літо 1940 р. присвячує викладацькій та інструкторській роботі, організації та будівництву альпіністського табору «Стахановець» в ущ. Башилов, вчинення спортивних сходжень на вершини: Тоттау, Галятау, п. Зв'язку, траверс Кулактау.

Поряд із захопленням альпінізмом, навчальними заняттями в Дніпропетровському гірничому інституті, Грязнов встигає вдосконалюватися в гірськолижному спорті, активно займається парашутизмом. 20 червня 1941 р. А. Грязнов з відзнакою захищає диплом і йде добровольцем на фронт. На початку 1942 р. домагається переведення в частини, що ведуть бойові дії на Кавказі. Ст. інструктор альпінізму, провідник однієї з гірськострілецьких частин і розвідник А. І. Грязнов бере участь в найбільш відповідальних бойових операціях в районі пер. Басса, Донгузорун і Бечо, на Ельбрусі і в Баксанській ущелині.

Його включили в групу, яка виконувала спеціальне завдання при обороні Москви. У 1943 році Андрій Грязнов брав активну участь в групі бійців, яка зривала фашистські прапори з Ельбрусу і поставила прапори Радянського Союзу. Пісня «Баксанська» написана ним спільно з Любов'ю Коротаєвою і Нікою Персіяніновою на мотив танго Бориса Терентьєва «Нехай дні проходять» в 1943 році на Кавказі. За кілька днів до проведення бойової операції лейтенанти Коротаєва і Грязнов вийшли в розвідку на гребені хребта між Малим Кугутаем і Донгуз-Оруном. Вони залишили під кам'яним туром розряджену гранату з запискою: «У дні, коли ворог побіг під ударами Червоної Армії, ми піднялися сюди без мотузок і наметів, в шубах і валянках по суворих схилах Донгуз-Оруна (а німці використовували тут спеціально підготовлених, добре екіпірованих і оснащених для дій в горах єгерів дивізії „Едельвейс“) щоб вказати шлях наступаючим бійцям …» Коли повернулися в загін, несподівано склалася пісня, вона починалася зі слів «Пам'ятаєш гранату і записку в ній …».

У 1944 р. на чолі команди військових альпіністів здійснює сходження по схід. гребеню на Тіхтенген. Навесні 1945 р. у складі армійської команди проходить неповний траверс Безенгійської стіни (в двійці з О. В. Багровим), проходить до Джангітау.

Андрій Грязнов загинув в 1949 р., виконуючи обов'язки начальника рятувального загону, під час складних рятувальних робіт. Пік Андрія Грязнова (4421 м) знаходиться у Киргизькому хребті на Тянь-Шані. Альпіністи Дніпропетровської області з 1952 року розігрують перехідний приз — кубок імені А. Грязнова — за краще сходження в сезоні.

Література 
 Альпинизм. Энциклопедический словарь. (Серия «Школа альпинизма»). Под общ. ред. П. П. Захарова. — М.: ТВТ Дивизион, 2006.

Ресурси Інтернету 
 Грязнов Андрій Інокентійович 

Альпіністи України
Уродженці Запоріжжя